Brian Williams est un nom pouvant faire référence aux personnes suivantes :

Littérature 
 Brian Williams, auteur ayant de Tunnels avec Roderick Gordon.

Journalisme 
 Brian Williams (journaliste), né en 1959, journaliste américain et présentateur du journal télévisé NBC Nightly News sur NBC.
 Brian Williams (commentateur sportif), né 1946, commentateur sportif de télévision canadien.

Musique 
 Birdman, de son vrai nom Bryan « Baby » Williams, né en 1969, producteur et rappeur américain.
 Lustmord, de son vrai nom Brian Williams, compositeur de musique électronique gallois.

Cinéma 
 Brian Williams (acteur), né en 1962, acteur américain.

Sport 
 Brian Williams (football américain, 1972), né en 1972, ancien joueur de football américain, jouant comme linebacker.
 Brian Williams (football américain, 1979), né en 1979, joueur de football américain, jouant comme cornerback.
 , né en 1966, ancien joueur de football américain, jouant comme centre.
 Bison Dele, né Brian Williams, né en 1969 et décédé en 2002, joueur de basket-ball américain, disparu en mer. 
 Brian Williams (baseball), né en 1969, ancien joueur de baseball américain au poste de lanceur.
 Brian Williams (rugby à XV), né en 1962 et décédé en 2007, joueur de rugby à XV international gallois.
 Brian Williams (football), né en 1955, ancien joueur de football anglais.

Voir aussi